El OL Reign es un club de fútbol femenino estadounidense con sede en Seattle, en el estado de Washington. Fue fundado en 2012 como Seattle Reign FC y actualmente juega en la National Women's Soccer League, máxima categoría de los Estados Unidos. Juega como local en el Lumen Field, con una capacidad de 10.000 espectadores.

Temporadas

NWSL Challenge Cup

Jugadoras

Plantel actual 

| colspan=8 bgcolor=#00528A style="color:#FFFFFF;" align=center| Porteras

|-
| colspan=8 bgcolor=#00528A style="color:#FFFFFF;" align=center| Defensas

|-
| colspan=8 bgcolor=#00528A style="color:#FFFFFF;" align=center| Centrocampistas

|-
| colspan=8 bgcolor=#00528A style="color:#FFFFFF;" align=center| Delanteras

Jugadoras Destacadas 

 Hope Solo
 Megan Rapinoe
 Allie Long
 Kendall Fletcher
 Sydney Leroux
 Emily van Egmond
 Kaylyn Kyle
 Kim Little

 Rachel Corsie
 Jess Fishlock
 Nahomi Kawasumi
 Rumi Utsugi
 Manon Melis
 Shirley Cruz

Palmarés

Véase también 
National Women's Soccer League
Sistema de ligas de fútbol de los Estados Unidos

Referencias

Enlaces externos 

Equipos de fútbol femenino de Estados Unidos
Equipos de fútbol femenino fundados en 2012
Equipos de la National Women's Soccer League